

Anno 
 794 o 794 a.C.

Codici 
 794 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Vassar College Observatory, a Poughkeepsie, nella Contea di Dutchess, dello stato di New York (stato)

Matematica 
 794 – numero